Emu o EMU puede referirse a:

Unidad de Movilidad Extravehicular, un tipo de traje espacial.
Dromaius, un género de aves.
Siglas en inglés de: European Monetary Union, Unión Monetaria europea.
Electric multiple unit, un tipo de configuración de trenes, en donde cada vagón es autopropulsado.
En Nigeria, nombre para el vino de palma